Энсдорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  30508.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Альфред Бухбергер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 17 мест.
 АНП занимает 3 места.
 Партия BL-EW занимает 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии